Екора (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Он находится в составе комарки Риоха-Алавеса. Занимает площадь 18,80 км². Население — 286 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

История 
Город основан в 1669 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa
 Página WEB oficial de Yécora
 Grupo de música: E.T.S. (En Tol Sarmiento)

Муниципалитеты Алавы
Города Алавы